Соцземледельское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Балашовского района Саратовской области. Административный центр — посёлок Соцземледельский. На территории поселения находятся 3 населённых пункта — 1 посёлок, 2 села .

Населённые пункты 
 посёлок Соцземледельский — административный центр;
 село Ленино;
 село Львовка.

Главой поселения является Макаров Юрий Николаевич.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100214191032/http://balashov.sarmo.ru/

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балашовского района